Der Begriff Kahlenbergbahn steht für verschiedene ehemalige Bahnen:

 Kahlenbergbahn (Zahnradbahn): Zahnradbahn von Nußdorf auf den Kahlenberg in Wien (1874–1922)
 Kahlenbergbahn (St. Ingbert): ehemalige Seilbahn auf den Kahlenberg in St. Ingbert